Фарсис может означать:
 Фарсис — географический регион.

Библейские персонажи
 Фарсис — сын Иавана ().
 Фарсис (Таршиш) — сын Иедиаила, поколения Вениамина ().
 Фарсис (Таршиш) — из семи князей персидских и мидийских, приближенных к царю Артаксерксу ().

См. также 
 Фарсида
 Таршиш